Nattkämper ist der Name folgender Personen:

 Heinz Nattkämper (1927–2008), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Hermann Nattkämper (1911–2005), deutscher Fußballspieler